«Священные книги Востока» () — монументальная 50-томная серия переводов религиозных писаний Азии на английский язык, выпущенная под редакцией Макса Мюллера издательством Oxford University Press в 1879—1910 годах. В серию вошли важнейшие священные тексты индуизма, буддизма, даосизма, конфуцианства, зороастризма, джайнизма и ислама.

Примечания

Ссылки 
 The Internet Sacred Text Archive

Востоковедение
Книжные серии
Переводы книг
Религиоведческая литература
Священные книги